Липица — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Липица — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Липица — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Липица — деревня в Опочецком районе Псковской области.

Словения 
 Липица - посёлок у города Сежана.